Tönnies Blome ist der Name folgender Personen:

* Tönnies Blome (Kreditnehmer; gestorben 1536), Kreditnehmer in Hildesheim, siehe Urkunde Blome Remers
 Tönnies Blome (Bildhauer) (vor 1632–1666), deutscher Bildhauer